Zell (Zurique) — comuna da Suíça, no cantão de Zurique
 Zell (Lucerna) — comuna da Suíça, no cantão de Lucerna
 Zell (Ortenaukreis) — cidade da Alemanha, no distrito de Ortenaukreis, região administrativa de Freiburg, estado de Baden-Württemberg
 Zell (Cham) — município da Alemanha, no estado de Baviera
 Zell unter Aichelberg — município da Alemanha, no distrito de Göppingen, região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg
 Zell im Wiesental — cidade da Alemanha, no distrito de Lörrach, região administrativa de Freiburg, estado de Baden-Württemberg
 Cochem-Zell — distrito da Alemanha, no estado da Renânia-Palatinado

Desambiguações de topônimos